Die Scottish Football League Division One wurde 1925/26 zum 33. Mal ausgetragen. Es war zudem die 36. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 15. August 1925 und endete am 24. April 1926. In der Saison 1925/26 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 17. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Raith Rovers und der FC Clydebank stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 40 Treffern William Devlin vom FC Cowdenbeath.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee Derby
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1925/26 bei statto.com
 Scottish Division One 1925/26 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1925/26
1925 26